Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

1956 
 Осадчая, Мария Михайловна
 Шелешнев, Леонид Михайлович

1957 
 Сперанский, Петр Иванович 1906—1991

1958 
 Попов, Е.Н.

1961 
 Бабанцев, Николай Федорович
 Ляшенко, Николай Ильич 1929—1989

1964 
 Хабурзания, Аркадий Спиридонович

1965 
 Варгашкин, Ростислав Евгеньевич
 Джохадзе, Гурам
 Ольман, Олаф 17.5.1926 — 8.2.2003

1966 
 Музис, Виктор Петрович 1927
 Япиньш, Харийс Карлович 1930

1968 
 Сестверк, Лембит 20.4.1929 — 14.10.1978

1970 
 Батаен, Вениамин Леонтьевич 1910—1989
 Живодеров, Леонид Иванович ?-1987
 Капитонов, Виктор Арсеньевич
 Поляков, Дмитрий Пантелеймонович
 Хажилиев, Юсуп Ю.

1971 
 Брауде, Владимир Иосифович ?-1996
 Васильева, Галина Давыдовна
 Гладков, Ю.В.
 Павлухин, Геннадий Николаевич 1938

1972 
 Зайдман, Александр Юрьевич 19.05.1941
 Фурсенко, Борис Владимирович 12.6.1930

1976 
 Дзюба, Владимир Петрович 23.06.1943

1977 
 Кирсипуу, Рейн Артурович 30.6.1933
 Ульков, Владимир Иванович

1978 
 Вершинин, Виктор Григорьевич
 Корбут, Леонид Степанович

1980 
 Багиянц, Альберт Александрович
 Барымов, Евгений Дмитриевич
 Боечин, Евгений Петрович
 Васильев, Борис Алексеевич
 Ердаков, Сергей Валерьевич 1943
 Злотников, Тимофей Иванович
 Кузнецов, Александр Анатольевич
 Кузнецов, Владимир Михайлович
 Морозов, Николай Григорьевич
 Новиков, Анатолий Данилович
 Соколов, Владимир Михайлович
 Худыш, Семен Данилович

1981 
 Горунов, Геннадий Андреевич
 Знаменский, Вадим Георгиевич
 Лебедев, Андрей Михайлович
 Максимов, Сергей Сергеевич
 Чалов, Анатолий Семенович

1982 
 Юдин, Георгий Степанович

1984 
 Горелов, Николай Федорович
 Думбаускас, Нарсутис Пранович
 Чаплыгин, Валерий Андреевич

1986 
 Григорьев, Павел Константинович
 Новиков, Евгений Павлович
 Токмаков, Александр Николаевич

1987 
 Кошевой, Юрий Павлович 27.1.1937 — 13.2.1997

1989 
 Жирков, Николай
 Кириченко, Виктор Иванович 1949
 Курбатов, Михаил Павлович 20.11.1935
 Николайчук, Октавиан Ильич
 Сланин, Витаутас Альфонсович

1990 
 Елизаров, Юрий Алексеевич 30.06.1939 — 28.03.1995
 Штыхлин, Виталий Николаевич

1991 
 Скосырев, Иван Михайлович 15.4.1947

неизв 
 Бахвалов, Вадим Андреевич
 Богданов, Арвид Фролович
 Водянников, Алексей Сергеевич
 Дроздов, Михаил Михайлович
 Исаев, Юрий Авдеевич
 Каширин, Юрий Алексеевич
 Кравцов, Валерий Андреевич
 Кульков, Павел Петрович 26.9.1946
 Леонов, Владимир Петрович
 Миналга, Альгимантас Пранович ?-1986
 Нижегородцев, Александр Дмитриевич ?-1996
 Никифоров, Валерий Павлович
 Петров, Владимир Петрович
 Резван, Виталий Гаврилович
 Ростовцев, Владимир Михайлович 27.04.1922 — 1986 (? ум. 2000)
 Саленко, Анатолий Абрамович
 Соловьев, Станислав Васильевич
 Стромов, Александр Петрович
 Шенгелия, Карло Леонтьевич 1937
 Шимук, Валерий Витальевич
 Юшков С. С.

Примечания 

Велоспорт
Велоспорт в СССР